Emil Milev – tiratore a segno bulgaro naturalizzato statunitense
 Georgi Kasabov Milev – poeta, critico letterario, pittore e redattore bulgaro
 Krum Milev – allenatore di calcio e calciatore bulgaro
 Nasko Milev – calciatore bulgaro